Березень — третій календарний місяць року
 «Березень» — картина Ісаака Левітана
 «Березень» — картина Ігоря Грабаря

Топонім 

 Березень — село в Румунії
 Березень — комуна в Румунії

Див. також 
 Март